Qimatulivilik bezeichnet:
 Qimatulivilik (Insel, Nuuk, nördlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qimatulivilik (Insel, Nuuk, südlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland